Carl Bildt och liknande namn kan syfta på:

Carl Bildt (1850–1931), svensk diplomat, författare och ledamot av Svenska Akademien
Carl Wilhelm Bildt (1854–1906), svensk ingenjör
Carl Bildt, född 1949, svensk politiker, före detta statsminister och utrikesminister